Ōzu (ciutat) , ciutat japonesa de la Prefectura d'Ehime.
 Özi o Özü, nom turc del riu Dnièper.
 Özi o Özü, nom turc de la fortalesa d'Otxàkiv.
 Eyalat d'Özi o Özü, eyalat otomà, conegut també com a eyalat d'Ak Kirman o de Silistra zona costanera delimitada pel curs inferior del Dnieper 
 Sandjak d'Özi o Özü, sandjak de l'eyalat d'Özi
 Yasujirō Ozu, cineasta japonès